Anatopynia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Oskar Augustus Johannsen 1905. Anatopynia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Anatopynia